Bunak (Marae) – grupa etniczna
 język bunak (marae)